Osoby o tym nazwisku:
 Alaksandr Dudko – białoruski kołchoźnik i polityk
 Arkadiusz Dudko – polski sędzia sportowy
 Bogdan Dudko – polski poeta, tłumacz, animator kultury, literat, dziennikarz 
 Michaił Dudko – radziecki artysta baletowy